Mit Baureihe 120 wurden oder werden verschiedene Lokomotiven und Triebzüge bezeichnet:

 DB-Baureihe 120
 DR-Baureihe V 200, 1970 bis 1992 als DR-Baureihe 120 geführt
 OSE-Baureihe 120
 RENFE-Baureihe 120